Ольга Уварова:
 Уварова, Ольга Васильевна (род. 1980) — российская футболистка.
 Уварова, Ольга Евгеньевна (род. 1958) — депутат Государственной Думы ФС РФ V созыва.
 Уварова, Ольга Николаевна (1910—2001) — английский ветеринар, президент Королевского колледжа ветеринарной хирургии.